Kings Tournament (Турнир королей) — международные турниры по шахматам проводятся с 2007 года. Первые три турнира проводились в Базне, четвёртый и пятый — в Медиаше.

Победители в Базне и Медиаше 

Шахматные турниры в Румынии